binnenplaats (bouw)
 Binnenplaats (Breda), de binnenplaats van het Kasteel van Breda